Andy Herron (1978-), joueur de football international costaricien ;
Brett Herron (1995-), joueur de rugby à XV anglais ;
 Camille Herron (1981-), athlète américaine ;
 Catherine Herron (1983-), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 Cindy Herron (1965-), chanteuse de RnB/soul/Pop d'origine suisse et afro-américaine ;
 Denis Herron (1952-), gardien de but canadien de hockey sur glace ;
  (1917-1966), scénariste américain de bande dessinée ;
 Keith Herron (1956-), joueur de basket-ball américain ;
 Mark Herron (1928-1996), acteur américain ;
 Mick Herron, écrivain britannique, auteur de roman policier.
 , (1948 - 1979) pilote irlandais de Grand Prix moto ;

Patronyme anglais